Das große Los – film del 1909 diretto da Heinrich Bolten-Baeckers
Das große Los – film del 1917 diretto da Edmund Edel
Das große Los – film del 1917 diretto da Frederic Zelnik
Das große Los – film del 1939 diretto da Alfred Stöger